Aretas Akers-Douglas (1851–1926) – brytyjski arystokrata i polityk, minister, 1. wicehrabia Chilston
 Aretas Akers-Douglas (1876–1947) – brytyjski arystokrata i dyplomata, ambasador w ZSRR, 2. wicehrabia Chilston